L'Étudiant est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Étudiant, nouvelle de l'écrivain russe Anton Tchekhov parue en 1894
 L'Étudiant, revue mensuelle française fondée en 1972 et consacrée à la formation étudiante
 L'Étudiant, film américain de Leo McCarey sorti en 1929
 L'Étudiant, film kazakh de Darezhan Omirbaev sorti en 2012

 L'Étudiante est un film franco-italien réalisé par Claude Pinoteau sorti en 1988.
 L'Étudiante (tableau), est une toile du peintre russe Nikolaï Iarochenko réalisée en 1883.